Por Pingo puede referirse aː
 Pingo  un regionalismo argentino, de esta forma se llama al caballo en voz gaucha.
 Pingo  un regionalismo mexicano el cual designa a un niño pequeño muy travieso.
 Pingo pequeña elevación en el suelo provocada por el derretimiento y helada sucesiva del permaflost saturado.